Barford hace referencia a:

Inglaterra 
 Barford (Hampshire)
 Barford (Norfolk)
 Barford St John, Oxfordshire
 Barford St Michael, Oxfordshire
 Barford (Warwickshire)
 Barford St Martin, Wiltshire